Eerste Klasse (Belgio) – denominazione del primo livello del campionato belga di calcio femminile fino all'introduzione della BeNe League, sostituito poi dalla Super League diventandone la serie cadetta.
 Eerste Klasse (Paesi Bassi)
 Eerste Klasse (Suriname)